Dubuque bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dubuque (Iowa), eine Stadt im US-Bundesstaat Iowa
 Dubuque (Kansas), eine Stadt im US-Bundesstaat Kansas
 Dubuque County, Verwaltungseinheit in Iowa

Personen:
 Alexandre Dubuque (1812–1898), französisch-russischer Komponist
 Julien Dubuque (1762–1810), franko-kanadischen Siedler, nach dem Dubuque in Iowa benannt ist

Schiff:
 USS Dubuque

im NRHP gelistete Objekte:
 Dubuque Brewing and Malting Company Buildings, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 77001564
 Dubuque Casket Company, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 06000003
 Dubuque City Hall, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 72000472
 Dubuque County Courthouse, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 71000298
 Dubuque County Jail, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 72000473
 Dubuque Freight House, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 79003693
 Dubuque Millworking Historic District, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 08001030
 Dubuque Star Brewery, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 07000348
 Dubuque Trading Post-Village of Kettle Chief Archeological District, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 88002665
 Dubuque YMCA Building, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 01001541